Baumbank steht für
Baumbank (Gartenbank)
Baumbank (Linguistik)